Radlkofen ist der Ortsname von

 Radlkofen (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Radlkofen (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

ein Familienname:
 Ludwig Radlkofen († 1361), Bischof von Chiemsee